Lomsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomsjötjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Lomsjötjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn